Colombaresi – abitanti di Cascina Colombara
Colombaresi – abitanti di Colombaro (Formigine)
Colombaresi – abitanti di Colombaro dei Rossi